Daniela Dodean (* 13. Januar 1988 in Arad) ist eine rumänische Tischtennisspielerin. Sie gewann mehrmals die Europameisterschaft in der Jugend, Im Doppel, Mixed und Team. 
Berüchtigt ist sie für ihre lange überraschende Rückhandpeitsche.

Von  2011 bis 2016 lebte Daniela Dodean im österreichischen Schwechat und trainierte in der Werner Schlager Academy.

Werdegang

Jugend 
Bereits in ihrer Jugend erzielte Daniela Dodean zahlreiche Erfolge. So gewann sie bei den Jugend-Europameisterschaften sieben Gold- und drei Silbermedaillen:
 2002 Kadetten: Gold im Einzel, Silber im Doppel mit Elizabeta Samara
 2003 Kadetten: Silber im Einzel, Gold mit der Mannschaft
 2005 Junioren: Gold im Einzel, im Doppel mit Elizabeta Samara und im Mixed mit Marcos Freitas (Portugal)
 2006 Junioren: Gold im Einzel, Silber im Doppel mit Elizabeta Samara, Gold mit der Mannschaft
Hinzu kommen sieben Erstplatzierungen und zwei zweite Plätze bei Weltjugendturnieren (World Junior Circuit).

Erwachsene 
Auch im Erwachsenenbereich war Daniela Dodean bei Europameisterschaften, für die sie seit 2007 stets nominiert wurde, mehrfach erfolgreich. Im Doppel mit Elizabeta Samara gewann sie 2009 den Titel und kam 2011 ins Endspiel. Mit der Damenmannschaft kam sie 2011 ins Endspiel. Bei den Europameisterschaften 2016 gewann sie mit João Monteiro den Titel im Mixed.

Seit 2006 nahm sie an allen Weltmeisterschaften teil, kam bisher jedoch nicht in die Nähe von Medaillenrängen. 2008, 2012 und 2016 qualifizierte sie sich für die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen.

Fünfmal (2004, 2006, 2007, 2010, 2011) wurde sie rumänische Meisterin im Einzel, im Doppel siegte sie erstmals 2004 mit Cristiana Kont und seit 2006 (bis 2012) jedes Mal mit Elizabeta Samara. Auch im Mixed holte sie bisher zweimal mit ihrem älteren Bruder Adrian Dodean den Titel.

Daniela Dodean spielte bei den italienischen Vereinen ASD TT Sandonatese und Sterilgarda Castel Goffredo. 2011 wechselte sie an die Werner Schlager Academy in Schwechat bei Wien und schloss sich dem Verein SVS Ströck (Niederösterreich) an. 2018 spielte sie für den portugiesischen Klub Sporting Lissabon., 2019 für den italienischen Klub ASD TT II Circolo Sandonatese und aktuell (2020) für den französischen Klub Metz TT.

Privat 
Im Juli 2013 heiratete Daniela Dodean den portugiesischen Tischtennis-Nationalspieler João Monteiro, mit dem sie seit 2015 eine Tochter hat.

Daniela Dodeans Schwester Andrea spielt seit der Saison 2012/13 beim Zweitbundesligisten TTC Optolyth Optik Wendelstein. Sie hat auch noch einen Bruder Adrian, der für den SV Union Velbert antritt.

Turnierergebnisse

Weblinks 

  (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)
 Jugend-Europameisterschaften (abgerufen am 7. Januar 2016)
  (abgerufen am 30. September 2018)

Einzelnachweise 
 

Olympiateilnehmer (Rumänien)
Tischtennisspieler (Rumänien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Rumäne
Geboren 1988
Frau